Пуща-Водица — географические объекты в Киеве:
 Пуща-Водица — парк в Оболонском районе в селении Пуща-Водица.
 Пуща-Водица — климатический курорт.